Dolliver peut faire référence à :

Patronymes 
 Thomas Dolliver Church ou Dolliver (1902-1978), paysagiste américain.
  (1858–1910),politicien américain.
 Luciana Dolliver (1910–1982, chanteuse italienne.
  (1932–2016), juriste et juge grenadien.
  (1894–1978), politicien américain.
 Ann Dolliver, une accusée parmi les Sorcières de Salem.

Toponymes 
 Dolliver, ville américaine du comté d’Emmet, dans l’État de l’Iowa.
 Dolliver Lake, lac canadien.
 , parc situé dans l'Iowa, États-Unis.

Divers 
 The Dolliver Romance, roman de Nathaniel Hawthorne (1853)

Homonymie de patronyme